Nivellierung bzw. Nivellieren steht für:

 horizontales Ausrichten mit einer Libelle, siehe Libelle (Messtechnik)
 Messen von Höhenunterschieden, siehe Nivellement
 Nivellierung (Bauwesen), Herstellen einer ebenen Fläche oder eines gleichmäßigen Gefälles 
 Nivellierung (Betriebswirtschaftslehre), Herstellen einer gleichmäßigeren Produktionsauslastung

Siehe auch:
 Niveau
 Nivellier